Brent Rahim – ex calciatore trinidadiano
 Haroon Rahim – ex tennista pakistano
 Safiq Rahim – calciatore malese
 Shareef Abdur-Rahim – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Tahar Rahim – attore francese